

Codici 
 IMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inhaminga (Mozambico)

Aziende 
 IMG (originariamente "International Management Group") – azienda di organizzazione eventi
 IMG Models – agenzia di moda statunitense di proprietà della IMG
 IMG – casa di produzione
IMG journal

Informatica 
 <img>...</img> – elemento HTML che include un'immagine
 .img – estensione (o suffisso) di un file di immagine disco

Matematica 
 Immagine – Particolare insieme riferito ad una funzione.